Боровщина — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Боровщина — деревня в Молодечненском районе Минской области.

Россия 
 Боровщина — деревня в Любытинском районе Новгородской области.
 Боровщина — деревня в Сафоновском районе Смоленской области.